

Білоярське міське поселення — міське поселення, Білоярський район, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область
 Білоярське міське поселення — міське поселення, Сургутський район, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область

Див. також 
 Білоярське сільське поселення